Фронтера има више значења:

 Општина Фронтера (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Фронтера (Фронтера, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Фронтера (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Фронтера (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Фронтера (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фронтера (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фронтера (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Фронтера (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Фронтера (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Фронтера, Ехидо Пасо Нуево (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фронтера (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику